Thionville ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Thionville, Stadt im Département Moselle
Congerville-Thionville, Gemeinde im Département Essonne
Thionville-sur-Opton, ehemals selbständige Gemeinde, seit 1964 Teil der Gemeinde Maulette im Département Yvelines

Thionville steht für:
 (9376) Thionville, nach der Stadt an der Mosel benannter Asteroid

Thionville war ab 1920 auch der Name des ursprünglichen Rapid-Kreuzers SMS Novara, der nach dem Ersten Weltkrieg Frankreich zufiel.